Jacek Jemielity (ur. 1973) – polski chemik, doktor habilitowany nauk chemicznych
 Marek Jemielity (ur. 1960) – polski kardiochirurg, profesor medycyny
 Witold Jemielity (1935-2022) - polski ksiądz katolicki, historyk Kościoła